Pangaea bzw. Pangäa bezeichnet:
 einen Superkontinent des Erdaltertums und Erdmittelalters, siehe Pangäa
 eine Expeditionsyacht von Mike Horn, siehe Pangaea (Yacht)
 Verlag und digitale Bibliothek für Daten der Erdsystemforschung, siehe PANGAEA
 ein Album von Miles Davis, siehe Pangaea (Album)
 Pangaea (Band), eine Progressive-Rock-Band